Promontorio – in geografia, lingua di terra di altezza notevole che parte dalla costa e si protende nel mare
 Promontorio – in anatomia, in generale è una sporgenza anatomica; in particolare viene chiamata promontorio una sporgenza ossea presente nella parete mediale della cassa del timpano, in corrispondenza con la prima spirale della coclea
 Promontorio – in meteorologia, una stretta area di alte pressioni che si origina da un anticiclone insinuandosi in un'area ciclonica
 Promontorio – famiglia nobile genovese